

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sieczków – osada w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród
 Sieczków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy